Маслов, Алексей Николаевич (литературный псевдоним А. Бе́жецкий; 1852—1922) — русский инженер-генерал, писатель и публицист, 
 Бежецкий район
 Бежецкий верх
 Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей
 Бежецкий уезд
 Бежецкий округ

См. также 
 Бежецк
 Бежецк (станция)
 Бежецкая епархия
 Бежецкая пятина
 Бежецкое духовное училище
 Бежецкое слово